L'Hemisfèric (en castellano, El Hemisférico) fue el primer edificio abierto al público de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia (España), el 10 de abril de 1998. Es un edificio diseñado por Santiago Calatrava con analogía de un ojo, que en su interior alberga una gran sala con una pantalla cóncava de  y  de diámetro.

La programación ofrece temas de ciencia y tecnología y cambia periódicamente. Dispone de una superficie aproximada de . Es la sala más grande de España que alberga tres sistemas de proyección en una pantalla cóncava de 900 metros cuadrados:

 Cine en gran formato, IMAX Dome.
 Cine digital 3D. Medidas de la pantalla 3D, rectángulo de aproximadamente 16x8 metros.
 Proyecciones digitales. Representaciones astronómicas y espectáculos de entretenimiento.

Es un edificio espectacular diseñado por Santiago Calatrava, que cuenta con una cubierta ovoide de más de 100 metros de longitud, que alberga en su interior la gran esfera que constituye la sala de proyecciones.

Enlaces externos 

 Web oficial de El Hemisfèric
 El Hemisférico

Hemisferico
Hemisferico
Hemisferico
Hemisferico
Hemisferico
Hemisferico
Planetarios de España
Ciencia de 1998